Korea Open 2022 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourtbaner i Olympic Park Tennis Center i Seoul, Sydkorea i perioden 19. september - 2. oktober 2022. Det var den 18. udgave af Korea Open siden den første turnering i 2004. Turneringen afvikledes over to uger, hvor kvindernes rækker, der var en del ef WTA Tour 2022 i kategorien WTA 250, afvikledes i den første uge i dagene 19. - 25. september, og på grund af et sponsorat afvikledes turneringen under navnet Hana Bank Korea Open. Mændenes rækker blev spillet den følgende uge i dagene 26. september - 2. oktober under navnet Eugene Korea Open Tennis Championships og var en del af ATP Tour 2022 i kategorien ATP Tour 250.

Det var første gang i turneringens historie, at der også blev afviklet rækker for mænd, idet den indtil da udelukkende havde været en WTA-turnering. Turneringen blev etableret med en licens for et enkelt år som erstatning for de aflyste ATP-turneringer i Folkerepublikken Kina under COVID-19-pandemien. Begivenheden var den første ATP-turnering i Sydkorea i 26 år.

Herresingletitlen blev vundet af Yoshihito Nishioka, som i finalen besejrede Denis Shapovalov med 6-4, 7-6(5). Nishioka vandt dermed sin anden ATP-titel i single og sin første titel i 2022, hvor han som bedst havde været i finalen i Washington. Resultaterne medførte, at japaneren avancerede fra 56.- til 41.-pladsen på ATP's verdensrangliste.

Sejren i damesingleturneringen gik til Jekaterina Aleksandrova, der vandt sin anden sæsontitel på WTA Tour og den tredje i hendes karriere. I finalen vandt hun med 7-6(4), 6-0 over Jeļena Ostapenko efter at have afværget en sætbold ved stillingen 5-6 i første sæt.

I herredoublerækken vandt Raven Klaasen og Nathaniel Lammons finalen med 6-1, 7-5 over Nicolás Barrientos og Miguel Ángel Reyes-Varela.

Damedoubletitlen gik til Kristina Mladenovic og Yanina Wickmayer, der dannede makkerpar for første gang, og som i finalen besejrede Asia Muhammad og Sabrina Santamaria med 6-3, 6-2. For Yanina Wickmayer var det hendes tredje WTA-titel i double i karrieren, men den første siden hun i februar 2022 vendte tilbage efter barselsorlov. Mladenovic vandt sin tredje WTA-titel i 2022 (vundet med tre forskellige makkere) og sin 27. doubletitel på WTA Tour i karrieren.

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 1.369.680. Præmierne var fordelt på $ 1.117.930 til mændenes rækker, mens kvinderne måtte nøjes med $ 251.750, hvilket var en stigning på ___ % i forhold til året før.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 28 spillere, der var fordelt på:
 21 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 15. august 2022 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte 4 af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til 4 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. 2 af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Kvalifikater 

Følgende fire spillere kvalificerede sig til hovedturneringen.

Lucky losere 

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere.

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 23 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 22. august 2022 (fire uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 6 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte en af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til en lucky loser fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 24 spillere, der spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen. 4 af de 24 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Kvalifikater 

Følgende fire spillere kvalificerede sig til hovedturneringen

Lucky loser 

Følgende spiller gik videre til hovedturneringen som lucky loser.

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Kilder 
 ATP Tour - Seoul 2022 
 WTA Tour - Seoul 2022

Noter 

2022
WTA Tour 2022
ATP Tour 2022